

Geografia

Niemcy 
 Bublitz – dawny powiat

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Bobolice

Osoby 
 Hannelore Bublitz – niemiecka socjolog
 Hans-Waldemar Bublitz – niemiecki aktor